Die Fußball-Stadtliga Hamburg 1945/46 war die erste Spielzeit der höchsten Hamburger Spielklasse nach dem Zweiten Weltkrieg. Meister wurde der Hamburger SV. Der TuS Finkenwerder, der SV West-Eimsbüttel und Wilhelmsburg 09 stiegen aus der Stadtliga ab.

Zusammensetzung und Modus 

Am 21. Oktober 1945 begannen in Hamburg die Qualifikationsspiele für die neue Stadtliga. Die Sieger der acht Qualifikationsgruppen qualifizierten sich, dazu kamen mit dem Hamburger SV, dem FC St. Pauli, Altona 93, dem Eimsbütteler TV und dem SC Victoria fünf gesetzte Vereine. Die dreizehn Vereine der Stadtliga spielten ab dem 13. Januar 1946 eine einfache Runde aus.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Jeder Verein hatte sechs Heimspiele. Die jeweilige Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet.

Norddeutsche Meisterschaft 
Die vier erstplatzierten Vereine der Stadtliga qualifizierten sich für die geplante norddeutsche Meisterschaft 1946, die von 16 norddeutschen Vereinen im K.-o.-System ausgetragen werden sollte. Im Achtelfinale gewann der Hamburger SV mit 4:1 bei Teutonia Uelzen, während sich Altona 93 beim VfB Lübeck mit 4:0 durchsetzte. Auf Anweisung der britischen Militärregierung, die keinen überregionalen Fußballbetrieb wünschte, wurde die Meisterschaft vorzeitig abgebrochen.

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Stadtliga Hamburg 1945/46 auf f-archiv.de

1945
Fußballsaison 1945/46